Сезона 2001/02. Премијер лиге била је десета сезона Премијер лиге. Почела је са новим спонзором, Баркликардом, који је заменио претходни Карлинг. За титулу првака борили су се Арсенал, Ливерпул, Манчестер Јунајтед и Њукасл јунајтед, али је на крају Арсенал освојио првенство.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 2001/2002

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Број победа; Нер = Нерешени мечеви; Пор = Изгубљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

2.Упркос испадању из лиге, Ипсвич таун се квалификовао за УЕФА куп као победник Фер-плеј трофеја.

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2001/02. у енглеском фудбалу